Fortune Bassey (1937) – cantante britannica
 Calvin Bassey (1999) – calciatore nigeriano con cittadinanza britannica
 Charles Bassey (2000) – cestista nigeriano
 Fortune Bassey (1998) – calciatore nigeriano
 Jennifer Bassey (1942) – attrice statunitense